XAS steht für:
 Röntgenabsorptionsspektroskopie

xas steht für:
 Kamassische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung